Papelon peut désigner :

Toponymes

Papelón : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Papelón : ville et chef-lieu de la municipalité de Papelón dans l'État de Portuguesa ;
 Capitale Papelón : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Papelón dans l'État de Portuguesa.

Autres 
  : l'un des noms de la , un aliment commun à base de canne à sucre présent en Amérique centrale et Amérique du Sud. 
 El Anónimo... ¡vaya papelón! : un film du réalisateur espagnol Alfonso Arandia sorti en 1990.

Homonymie de toponyme